Volquete puede referirse a:

volquete, un vehículo para transportar tierra u otros materiales con un dispositivo mecánico para volcarla; o
volquete, un carruaje con un cajón que se vuelca para depositar la carga de materiales.